|}
Die Bahnstrecke Blainville-Damelevières–Lure ist eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende, französische Eisenbahnstrecke. Sie verbindet seit 1878 die beiden Magistralen Paris–Strasbourg und Paris–Mulhouse. Gegenüber der Anfangszeit, in der die Hauptstrecke durchgehend zweigleisig ausgebaut war und dort internationale Züge und diverse Kurswagen der Bäderzüge verkehrten, ist die Bedeutung seit den 1970er Jahren deutlich zurückgegangen. Südlich vom Bahnhof Aillevillers liegt heute nur noch ein Gleis.

Geografie 
Etwa auf zwei Drittel der Strecke quert sie die Grenze Lothringen (Vosges)/ Franche-Comté (Haute-Saône).

Geschichte 

Die Konzession für die Strecke wurde am 17. August 1853 der Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg erteilt, die bereits ein halbes Jahr später von der Compagnie des Chemins de fer de l’Est übernommen wurde. Dessen ungeachtet gingen Bau und Inbetriebnahme schnell vonstatten, da das Terrain weitgehend eben ist und kaum Hindernisse zu überwinden waren. Die erste, 51 Kilometer lange Etappe bis Épinal weihte am 26. Juni 1857 Kaiser Napoleon III. ein. Die zweite, 34 Kilometer lange Strecke bis über die Départementsgrenze nach Aillevillers wurde zum 24. September 1863 fertiggestellt, wo die Bahnstrecke Aillevillers–Port-d’Atelier-Amance anschloss. Die letzten 30 Kilometer bis Lure konnten schließlich zum 25. April 1878 eröffnet werden. Mit der Annexion Elsaß-Lothringens 1870/71 wurde dieser letzte Abschnitt für Frankreich besonders wichtig, weil so eine kurze Verbindung nach Belfort und in Richtung Schweiz hergestellt werden konnte.

Kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs kollidierten in der Abzweigstelle Saint-Laurent, südlich von Épinal, ein von dort kommender, mit Munition beladener Zug, der nach Bussang unterwegs war, mit einem Truppen-Transportzug, der von Altkirch kam, in die Gegenrichtung fuhr und mit Soldaten des 149. Gebirgsjäger-Regiments besetzt war. Der Unfall forderte 79 Menschenleben.

Die Elektrifizierung der Strecke erfolgte erst zum 23. Mai 2005, um den randständigen Bahnhöfen von Épinal und Remiremont Gelegenheitsfahrten des TGV zu ermöglichen. Die Eröffnung des LGV Rhin-Rhône hat die Eisenbahninfrastruktur in dieser Region neu belebt und neue Planungsbestrebungen zur Verbesserung der Strecke beigetragen. Der Zeithorizont geht bis 2022.

Literatur 
 Robert Le Pennec: Sur les rails Vosgiens. Les Editions de Cabri. Breil-sur-Roya 2006. ISBN 2-914603-29-0

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Lothringen
Bahnstrecke in Bourgogne-Franche-Comté
Bahnstrecke in Grand Est